

Cucina 
 Pan di zucchero – massa di zucchero a forma di cono arrotondato
 Pan di zucchero – un tipo di cicoria a foglia

Geografia 
Austria/Italia
 Pan di Zucchero – montagna delle Alpi dello Stubai
Brasile
 Pan di Zucchero – collina nei pressi di Rio de Janeiro
Francia/Italia
 Pan di Zucchero – montagna delle Alpi Cozie
Italia
 Pan di Zucchero – faraglione lungo le coste della Sardegna
 Pan di Zucchero – montagna delle Dolomiti nel gruppo del Civetta